Schönbächle ist ein geographischer Name:

 Schönbächle (Schönwald im Schwarzwald), Zinken der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schönbächle (Gutach), linker Zufluss der Gutach (zur Kinzig) nahe Schönbächle, Gemeinde Schönwald im Schwarzwald

Siehe auch:
 Schönbach